Manuae è il nome di due atolli della Polinesia francese, in Oceania:
Manuae, nelle isole Cook;
Manuae, nelle isole della Società.